Anartalik bezeichnet:
 Anartalik (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Anartalik (Insel, Qeqertarsuaq), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland